Рик Смитс (; 23 августа 1966 года в Эйндховене, Нидерланды) — нидерландский профессиональный баскетболист, завершивший профессиональную карьеру. Выступал в Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Индиана Пэйсерс» на позиции центрового. С ростом 224 см в ходит 10-ку самых высокорослых игроков в истории НБА.

Биография 

Ещё в подростковом возрасте Рик с семьёй переехали в США и поселились в англо-голландском округе Нью-Йорка Датчесс. По окончании школы Смитс вступил в местный Мэрист колледж, в котором проучился полные четыре года до выставления своей кандидатуры на драфт НБА 1988 года. За время выступлений за университетскую команду баскетболист стал одним из немногих студентов, набравших более 1 000 очков в соревнованиях NCAA.

В итоге на драфте 1988 года Рика Смитса под вторым общим номером выбирает команда «Индиана Пэйсерс». В начале его первого сезона тяжелейшую травму, не позволившую продолжать карьеру игрока получил основной центровой Пэйсерс Стив Стипанович. Это событие предопределило роль Смитса в команде. Набирая в среднем за игру 11,7 очка и делая 6,1 подбора, Рик был избран в первую Сборную новичков НБА. Это стал единственный сезон Смитса в НБА в котором он Индиана не пробивалась в серию плей-офф.

Уже со следующего сезона Рик вместе с младшим на год Реджи Миллером становятся лидерами Пэйсерс. Смитс становится любимцем публики на «Маркет-сквер-арена», а он им отплачивал карьерными 14,8 очка и 6,1 подбора. В сезоне 1993/94 «Индиана Пэйсерс» впервые в НБА пробивается выше первого раунда плей-офф, проиграв в заключительном седьмом матче серии «Нью-Йорк Никс». В сезоне 1997/98 Смитс был избран на Матч всех звёзд НБА, в котором отметился десятью очками, семью подборами и четырьмя передачами.

Из-за своего большого роста Рик Смитс с детства имел проблемы с повышенным грузом на стопы. За время карьеры в НБА они периодически возникали постоянно и не давали полноценно отыграть сезон за сезоном. В итоге именно из-за этих проблем Рик Смитс был вынужден завершить карьеру после поражения от «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале плей-офф сезона 1999/00.

В 2007 году болельщики избрали Смитса вместе с Реджи Миллером, Мэлом Дэниелсом, Джорджем Макгиннисом и тогдашним лидером Джермейном О’Нилом в символическую Сборную «Индиана Пэйсерс», приуроченную к сороковой годовщине клуба.

Статистика в НБА

См. также 

 Сизоненко, Александр Алексеевич
 Ахтаев, Увайс Мажидович
 Сунь Минмин
 Мурешан, Георге
 Бол, Мануте
 Вранеш, Славко
 Яо Мин
 Подкользин, Павел Николаевич
 Итон, Марк
 Сабонис, Арвидас

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика выступлений в НБА на сайте www.basketball-reference.com 
 Where Are They Now? Rik Smits — ESPN Video 

Баскетболисты Нидерландов
Родившиеся в Эйндховене
Баскетболисты НБА с ростом выше 220 см
Игроки «Индиана Пэйсерс»